Crataerina  — род мух из семейства кровососки (Hippoboscidae). 8 видов. Паразитируют на птицах, питаясь кровью различных видов стрижиных (Apodidae) и ласточковых (Hirundinidae).

Систематика 
 Crataerina acutipennis Austen, 1926 — паразитируют на  Apus affinis, Apus caffer, A. horus, A. pallidus, A. unicolor
 Crataerina debilis Maa, 1975
 Crataerina hirundinis Linnaeus, 1758  — паразитируют на Delichon urbicum, Asian Delichon dasypus, Hirundo rustica, Riparia riparia, Ptyonoprogne rupestris
 Crataerina melbae (Róndani, 1879) — паразитируют на Apus melba, Apus pacificus cooki, Apus apus, Tachymarptis aequatorialis.
 Crataerina obtusipennis Austen, 1926
 Crataerina pacifica Iwasa, 2001 — паразитируют на Apus pacificus
 Crataerina pallida (Olivier in Latreille, 1812) — паразитируют на Apus apus
 Crataerina seguyi Falcoz, 1929 — паразитируют на Alopochelidon fuscata, Notiochelidon cyanoleuca, Notiochelidon murina

Примечания

Литература 
 Грунин К. Я. Семейство Hippoboscidae — Кровососки // 
 Hutson, A.M. (1984). Diptera: Keds, flat-flies & bat-flies (Hippoboscidae & Nycteribiidae). Handbooks for the Identification of British Insects. 10 pt 7. Royal Entomological Society of London. pp. 84 pp.

Ссылки 
 Dick, C. W. «Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea)» (PDF).
  Fauna Europaea : Crataerina 

Кровососки
Роды двукрылых